Deutsche Reichsbahn, companyia estatal històrica de ferrocarril d'Alemanya
 Associació Alemanya de Jutges (del seu nom en alemany Deutscher RichterBund), associació professional de jutges d'Alemanya
 Recerca i Desenvolupament per a la Defensa del Canadà (del seu nom en anglès Defence Research Board), agència de recerca del Ministeri de Defensa del Canadà
 DRB-Hicom (de l'acrònim en anglès Diversified Resources Berhad), grup d'empreses del sector de l'automòbil de Malàisia
 Bíblia Douai-Reims (del seu nom en anglès Douay–Rheims Bible), traducció de la Vulgata a l'idioma anglès
 Rebot defensiu (del seu nom en anglès Defensive ReBound), tipus de rebot en la pràctica del bàsquet